Hangerli (sau Hangherli) a fost familie fanariotă, care a jucat un rol important în viața principatelor Moldova și Valahia. Ca și familiile grecești fanariote Moruzi și Ipsilanti, se trage din același strămoș comun, Chiriac din Trebizunda (fl. ca. 1613).

Descendenți
 Alexandru Hangerli
 Constantin Hangerli
Mihai Hangerli (d. 04/19.04.1821, Constantinopol, omorât de turci), mare dragoman al Imperiului Otoman, c.Ruxandra Mavrocordat
 Samuil Hangerli (n. 1700), patriarh al Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol
 Gheorghe Hangerli (d. după 1772), doctor, clucer al Țării Românești             
Grigore Hangerli, n.1808, †1870, căpitan grec
Telemahus Hangerli, n.cca 1792, †1850, ambasadorul Rusiei în Turcia, c.Caroline von Glasenapp
Nicolae Hangerli, n.06.12.1836, șambelanul Împăratului Germaniei
Ioan Hangerli, n.cca 1792, †1821
Elena Hangerli, n.1795, †06.10.1862, c.Constantin Balș (n.03.07.1787, †07.06.1845, agă a Moldovei)
Catrina Hangerli, n.cca 1811
Smaragda Hangerli
Samuel Hangerli, arhiepiscop de Efes
Nicolae Hangerli, mare agă al Moldovei, c.Maria Manu
Dumitru Hangerli, mare spătar al Moldovei, caimacam al Moldovei (1801)

Legături externe
 Familia Hangerli

Nume de familie grecești
Familii grecești
Familii românești